Příjmení Petružela nese více různých osobností:

 František Anicet Petružela (1914–2007) – český vojenský duchovní
 Karel Petružela (1913–???) – český a československý politik
 Nikola Petruželová (* 1993) – česká modelka a Supermiss pro rok 2012

Podobné příjmení 
 Petržela